Rasmus – equivalente inglese del nome Erasmo

 Colby Rasmus – giocatore di baseball statunitense
 Cory Rasmus – giocatore di baseball statunitense
 The Rasmus – gruppo musicale finlandese
 The Rasmus – album dell'omonimo gruppo musicale del 2012

Pagine correlate 
 Erasmus